El nombre Lugares comunes puede referirse a:

 Lugar común, una palabra, frase o idea considerada como un vicio del lenguaje por ser demasiado sabido o por su uso excesivo o gastado.
 Lugares comunes, película argentina dirigida por Adolfo Aristarain en 2001.
 Lugares comunes, álbum de la banda chilena Inti-Illimani de 2002.